Camarosporellum är ett släkte av svampar. Camarosporellum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camarosporellum